Nobuyuki Oishi (1939), Japans voetballer.
 Nobuyuki Oishi (1974), Japans voetballer.